Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1989 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 29 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Arantxa Sánchez Vicario bat Steffi Graf en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA. Graf, qui avait remporté les cinq derniers majeurs, n'avait plus perdu dans les Majeurs depuis la finale de l'US Open 1987.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Mary Joe Fernández et la jeune prodige Monica Seles.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1989
France Simple dames
Tennis en France en 1989
Tennis en mai 1989
Tennis en juin 1989